O Desafio Internacional de Tênis de 1922 foi a 17ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Nessa edição, ocorre as estreias dos times da Itália, Romênia, Dinamarca e do Havaí no desafio. Os Estados Unidos defenderam seu título no West Side Tennis Club, em Nova Iorque.

Disputas

Qualificatórias

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1922
1922 no desporto